Telmatophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Oswald Heer 1841. Telmatophilus ingår i familjen fuktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fuktbaggar
Telmatophilus